Giancarlo Biguzzi – presbitero, biblista e insegnante italiano
Giorgio Biguzzi – vescovo cattolico italiano